Plaats in Indonesië
 Gesikan (Grabagan), een plaats in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java
 Gesikan (Kebumen), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Gesikan (Kemiri), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Gesikan (Pakel), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java